Landstingsvalet i Sverige 1958 genomfördes söndagen den 21 september 1958. Vid detta val valdes landsting för mandatperioden 1959–1962 i samtliga län. Valet påverkade också på sikt första kammarens sammansättning.

Valresultat

Valresultat per landsting

Se även 
 Kommunalvalen i Sverige 1958, för resultat i de städer som inte ingick i något av landstingen.

Källor 
 Kommunala valen 1958 Statistiska centralbyrån

1958 i Sverige
1958
Sverige